Москале́ць — українське прізвище. Відомі носії:

 Москалець Віктор Петрович — український психолог, доктор психологічних наук, професор.
 Москалець Вілій Костянтинович — український прозаїк, батько Костя Москальця.
 Москалець Галина Василівна (Галина Пагутяк) — українська письменниця, лауреат Шевченківської премії з літератури.
 Москалець Кость Вілійович — поет, прозаїк, перекладач, літературний критик, музикант, член НСПУ та Асоціації українських письменників.
 Москалець Костянтин Федорович — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 3-5-го скликань.
 Москалець Юрій Іванович — український радянський футболіст.

Українські прізвища
Прізвища на -ець